Böhm Károly (1778 k.–1844) orvos
Böhm Károly (19. század) költő
Böhm Károly (1846–1911) filozófus, az MTA tagja
Böhm Károly (1853-1932) amerikai magyar katolikus pap